Pietje oder Pitje (Diminutiv von Piet) ist der Vorname folgender fiktiver Personen:

 Pietje Bell, Hauptfigur der gleichnamigen Buchreihe von Chris van Abkoude
 Pitje Puck (im Original Pietje Puck), Protagonist der Kinderbuchreihe von Henri Arnoldus